Reda steht für:

 Reda, Stadt in Polen
 Reda (Fluss), Küstenfluss in Polen

 
Reda ist der Familienname folgender Personen:
 Ali Reda (* 1979), libanesischer Fußballschiedsrichter
 Felix Reda (* 1986), deutscher Politiker
 Francesco Reda (* 1982), italienischer Radrennfahrer
 Mahmoud Reda (1930–2020), ägyptischer Tänzer und Choreograf
 Marco Reda (* 1977), kanadischer Fußballspieler
 Mohamed Reda (* 1989), ägyptischer Squashspieler
 Siegfried Reda (1916–1968), deutscher Komponist und Organist
 T. D. Reda (* 1964), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Rėda
 Rehda
 Rheda